La segunda casa de Welf, también llamada casa de Brunswick, de Welf-Este o antigua casa de Baviera, o simplemente casa de Welf, es una casa principesca alemana, rama cadete cognádicamente de la casa antigua de Welf que, de hecho, encuentra su origen agnático (patrilineal) en el reino de Italia, en la rama mayor de la poderosa casa de Este. De hecho, la línea desciende de Güelfo I de Baviera (Güelfo IV, fall. en 1101), hijo mayor del margrave italiano Alberto Azzo II de Este y de su esposa Cunegunda de Welf, hija del conde Güelfo II de Altdorf. En español a veces se llama casa de los welfos o güelfos.

Junto con los capetos y los reginares, los welfos son la familia noble más antigua que aún existe en Europa. Documentada desde el , la dinastía alcanzó su primer pico de poder en la Alta Edad Media en el Sacro Imperio Romano Germánico, cuando proporcionó duques de Baviera y de de Sajonia y, como competidor de los Staufer, un emperador. En los tiempos modernos, los welfos estaban nuevamente en su apogeo cuando se convirtieron en electores y también reyes de Hannover. Una rama cadete, la casa de Hannover, ha dado lugar a varios reyes de Gran Bretaña e Irlanda (1714-1901).
El jefe actual de la casa de Welf es Ernesto de Hannover, más conocido por ser el tercer y actual marido de Carolina de Mónaco.

Historia 
La Casa de Welf es la rama más antigua de la Casa de Este, una dinastía cuyos miembros más antiguos conocidos vivieron en Lombardía en el . El primer miembro destacado de esta rama fue Güelfo IV, quien heredó las propiedades de la antigua casa de Welf cuando su tío materno Güelfo, duque de Carintia, murió en 1055. En 1070, Güelfo IV se convirtió en duque de Baviera.

Güelfo V contrajo matrimonio con la condesa Matilde de Toscana, que falleció sin haber tenido hijos, dejando a su viudo todos sus dominios, entre ellos Toscana, Ferrara, Módena, Reggio, lo que tendría un importante papel en la querella de las investiduras. Puesto que los Welfos tomaron partido por el papa en esta ocasión, los partidarios del papa pasaron a ser conocidos en Italia como "güelfos" (ver güelfos y gibelinos).

Enrique el Negro, duque de Baviera entre 1120 y 1126, fue el primero de los tres Enriques de la dinastía Güelfa. Su hijo, Enrique el Soberbio, duque de Baviera y también de Sajonia, rivalizó con Conrado III de los Hohenstaufen para obtener el trono del Sacro Imperio Romano Germánico. No logró salir elegido; sin embargo, ya que era temido por el resto de los príncipes, Conrado III lo desposeyó de sus ducados.

Enrique el León recuperó los dos ducados de su padre: Sajonia en 1142 y Baviera en 1156. En 1158 se casó con Matilda (1156-1189), hija de Enrique II de Inglaterra y de Leonor de Aquitania, y hermana de Ricardo Corazón de León. Desposeído de sus ducados tras la batalla de Legnano en 1176 por el emperador Federico I Barbarroja, y reclamados sus territorios por otros príncipes del Imperio, en 1180 se exilió en la corte de su suegro Enrique II en Normandía. Regresó a Alemania tres años después como duque de una parte de Sajonia, el Ducado de Brunswick-Luneburgo. Murió allí en 1195.
 
Su hijo, Otón de Brunswick, fue elegido rey y coronado como emperador de Alemania con el nombre de Otón IV. Los Welf de Brunswick-Luneburgo continuaron gobernando sus territorios hasta la caída de las monarquías germánicas en 1918.

En 1692, el jefe de una de las ramas menores de la familia, los Calenberg, fue elevado al estatus de elector imperial, y se convirtió en elector de Hannover. Su hijo, Jorge I, llegó a ser rey del Reino Unido en 1714. Esta dinastía gobernó el Reino Unido hasta la muerte de la reina Victoria en 1901: en el Reino Unido se les conoció como Casa de Hannover.

Hannover mismo Pasó a ser reino en 1814, pero fue anexionado por Prusia tras la Guerra Austro-Prusiana de 1866, en la que Hannover había tomado partido por Austria. La línea primogénita de la dinastía gobernó el ducado, mucho más pequeño, de Brunswick-Wolfenbüttel. Esta línea se extinguió en 1884. Aunque el ducado debería haber sido heredado por el Duque de Cumberland, hijo del último rey de Hannover, las sospechas acerca de su lealtad hicieron que permaneciera vacante hasta 1913, cuando el hijo del Duque de Cumberland, Ernesto Augusto, se casó con la hija de Guillermo II de Alemania y se le permitió heredar el ducado. Su reinado allí fue breve, ya que la monarquía quedó abolida al terminar la Primera Guerra Mundial, en 1918.

La casa de Welf continúa existiendo. Su jefe actual, llamado, como muchos de sus antepasados, Ernesto de Hannover, es más conocido por ser el tercer y actual marido de Carolina de Mónaco.

Orígenes 

Una primera casa de Brunswick fue fundada en el , durante el reinado del duque Otón I de Sajonia, por su pariente, Bruno, quien le dio su nombre: los brunónidas. Esta casa se extinguió en 1090, a la muerte del margrave Egberto II de Meissen. Pero su hermana, Gertrudis de Brunswick, tuvo una hija con su segundo marido Enrique, conde de Northeim en el ducado de Sajonia y luego margrave de Frisia por su matrimonio. Esta hija, Richenza de Northeim (fall. 1141) se casó con Lotario de Suplinburg, duque de Sajonia, que fue elegido rey de romanos en 1125 y luego coronado emperador en 1133.

Mientras tanto, en 1070, Güelfo IV, hijo de Alberto Azzo II de Este y fundador de la abadía de Weingarten, fue nombrado duque de Baviera por el rey sálico Enrique IV. Así comenzó el ascenso al poder de su familia. Los hijos de Güelfo IV, los duques Güelfo II y Enrique IX el Negro de Baviera, rivalizaban con la emergente dinastía Hohenstaufen en el ducado de Suabia. Enrique IX se casó con Wulfhilde, hija del duque Magnus de Sajonia, el último de la dinastía Billung. El 27 de mayo de 1127, su hijo el duque bávaro Enrique X el Magnífico (fall. 1139) se casó con Gertrudis de Sajonia (fall. 1143), única hija de Lotario de Suplinburg y de Richenza de Northeim. Este matrimonio había sido concluido en 1125 por los padres de los dos cónyuges cuando Enrique el Negro decidió apoyar a Lotario en adelante para su elección como« rey de romanos».

Güelfos y gibelinos 

Gertrudis, hija de Lotario de Supplinbourg y de Richenza de Northeim, y nieta materna de la heredera de la primera casa de Brunswick (Gertrudis de Brunswick, esposa del conde Enrique de Nordheim y madre de la dicha Richenza) era la heredera de las propiedades de tres dinastías sajonas: la casa de Supplinburg, los condes brunonidas de Brunswick y margraves de Frisia, y la casa condal de Northeim. A través de este la rama de los Welfs, descendientes de Cunegunda de Altdorf, heredó los dominios de los brunónidas alrededor de Brunswick, que controlaron hasta el . En 1137, Enrique el Orgulloso fue nombrado duque de Sajonia por su suegro Lotario. La sucesión del rey, que murió el 4 de diciembre de 1137, fue muy disputada entre Enrique el Soberbio, por un lado, y Conrado III de Hohenstaufen, por el otro. Los príncipes electores, temiendo a tal señor, prefirieron a Conrado de Hohenstaufen, quien fue coronado en Aix-la-Chapelle el 6 de marzo de 1138. El yerno de Lotario llamó a las armas; Conrado III y Enrique se enfrentaron en Werra pero los obispos de los dos campos mediaronn para concluir una tregua.

Enrique el Soberbio y Gertrudis tuvieron un único hijo, Enrique XII el León (fall. 1195) que tras la muerte de su padre en 1139 recogió su herencia en tanto duque de Sajonia y duque de Baviera. Se casó con Matilde de Inglaterra (1156-1189), la hija mayor del rey Enrique II de Inglaterra. Enrique el León se enfrentó a los Hohenstaufen, duques de Suabia, y fue en ese momento cuando aparecieron en Italia las apelaciones de «güelfos y gibelinos» (siendo los güelfos, los welfos, los que aceptaban la autoridad papal y rechazaban el control imperial, a favor de las autonomías locales; y los gibelinos, los partidarios de la dinastía suabia y de la autoridad imperial frente al papa). En 1180, en el apogeo de los conflictos con los Hohenstaufen, Enrique XII fue despojado de sus ducados de Sajonia y Baviera por su primo germano, el emperador Federico Barbarroja, sobrino de Conrado de Hohenstaufen e hijo de Judit de Baviera (1103-1131). El título de duque de los sajones pasó a la casa de Ascania y el título de duque de Baviera a la casa de Wittelsbach. Enrique fue condenado al exilio durante varios años; en 1194 hubo una reconciliación oficial con el emperador que sólo le dejó sus tierras patrimoniales alrededor de Brunswick y de Luneburgo.

A raíz de los conflictos, uno de los hijos de Enrique el León y de Matilde de Inglaterra, Otón IV, fue elegido antirrey contra Felipe de Suabia (hijo de Barbarroja) en 1198. Tras el asesinato de Felipe en 1208, ascendió a la dignidad imperial. y seis años más tarde fue aplastado por las fuerzas del rey Felipe Augusto de Francia en la batalla de Bouvines. Después de la elección imperial de Federico II de Hohenstaufen en 1212, Otón se retiró a sus propias propiedades y murió en 1218 en el castillo de Harzburg.

Brunswick-Luneburgo 

Una vez derrotados definitivamente los güelfos, el sobrino del emperador Otón IV, Otón el Niño (fall. 1252), recogió lo que pudo de las vastas posesiones sajonas de su casa, rindiendo homenaje al emperador Federico II (nieto de Barbarroja) que, deseoso de unirse a los güelfos, les concedió en feudo inmediato el título de duque de Brunswick y Luneburgo en la Dieta de Mainz en 1235.

Varios años después de la muerte de Otón el Niño, sus dos hijos mayores, Alberto el Grande (fall. 1279) y Juan († 1277), dividieron sus Estados, derivados de dos casas conjuntas del mismo nombre: los duques de Brunswick-Luneburgo. Desde 1269, la primera rama, descendiente de Alberto el Grande, gobernó el principado de Brunswick-Wolfenbüttel, la parte sur alrededor de Brunswick, Wolfenbüttel, Einbeck y Gotinga. El propio principado de Wolfenbüttel formó las ramas de Grubenhagen, en 1291 (y extinta en 1596), y de Gotinga, en 1345, unidas a su vez desde 1435 al principado de Calenberg.

La segunda línea, descendiente de Juan, reinó sobre la parte norte alrededor de Luneburgo y se extinguió en 1368/1369 a la muerte de Guillermo II (hijo de Otón II, él mismo hijo de Juan). Luego, las propiedades de esta antigua línea de Luneburgo pasaron a manos de la rama más antigua superviviente. A partir de ahí, los principados de Brunswick-Wolfenbüttel y de Luneburgo constituyeron el ducado de Brunswick-Luneburgo; pero siguieron varias escisiones y fusiones:

 La antigua rama de Brunswick, descendiente de Alberto el Grande como se acaba de mencionar (cf. Magnus I, hijo de Alberto II, hijo él mismo de Alberto I el Grande), subdividiéndose aún más, proporcionó, en 1431, la casa intermedia de Luneburgo (cf. Bernardo I, hijo de Magnus II, él mismo hijo de Magnus I) y la casa intermedia de Brunswick (cf. su hermano menor Enrique I). Éste, después de ser dividido en la rama de Wolfenbüttel y la rama de Calenberg, se extinguió en 1634 a la muerte de Federico Ulrico.
 La casa media de Luneburgo, derivada del duque Bernardo I, fue dividida, en 1521, en la línea de Harbourg (extinta en 1642; cf. Otón I, hermano mayor de Ernesto el Confesor), y la línea de Celle, dividida a su vez desde 1569 en dos ramas tras la muerte de Francisco Otón en 1559 —hijo mayor de Ernesto el Confesor, él mismo hijo de Enrique I, hijo de Otón V, hijo de Federico II, hijo de Bernardo I—, heredado por los dos hermanos menores Enrique y Guillermo (al principio juntos en 1559-1569; ver más abajo):
 Casa Dannenberg o Nueva casa de Brunswick (cf. Enrique);
 Luneburgo'' o Casa Nueva de Luneburgo, también llamada Casa de Hannover: cf. Guillermo el Joven. La Casa de Hannover obtuvo la dignidad electoral en 1692 con Ernesto Augusto, duque de Brunswick-Luneburgo (1629-1698). Después de dividirse en dos ramas, Luneburgo o Celle (cf. los duques Ernesto, Cristián, Augusto y Federico, todos hijos de Guillermo), y Calenberg o Hannover (cf. el duque Jorge, último hijo de Guillermo, y sus cuatro hijos: Cristián Luis, Jorge Guillermo, Juan Federico y Ernesto Augusto), se redujo a una única rama y accedió al trono de Inglaterra en 1714 con el hijo del elector (1692) Ernesto Augusto (él mismo último hijo del duque Jorge como se acaba de ver): Elector Jorge Luis alias Jorge I (1660-1727; esposo de su prima hermana Sofía-Dorotea, hija de Georges-William; el rey Jorge I derivo sus derechos al trono británico de su madre Sofía de Baviera-Palatinado, y especialmente del Acta de Establecimiento de 1701; los descendientes de Hannover-Brunswick del rey Jorge ocuparon el trono del Reino Unido hasta la muerte de Victoria en 1901: ella fue la nieta del mismo Jorge III bisnieto de Jorge I, quien también fue abuelo materno del Gran Federico de Prusia). Los descendientes varones de Jorge Plantilla: También mantuve el electorado de Brunswick-Lüneburg-(Hannover), erigido en Reino de Hannover en 1814 por Jorge III, miembro de la Confederación Germánica desde su creación en 1815 y del Zollverein en 1854, hasta Ernesto Augusto I de Hanover (5.º hijo de Jorge III) y su hijo Jorge V (depuesto en 1866: tras la guerra austro-prusiana, el reino de Prusia se anexiona victorioso luego de Hannover).
 La nueva casa de Brunswick quedó igualmente dividida en dos ramas: 1.º Brunswick-Wolfenbüttel, y 2.º Brunswick-Bevern, reducidas desde 1735 a una única (Bevern), que tomó el nombre de Brunswick-Wolfenbüttel. Curiosidad genealógica: Enrique, el fundador de la nueva casa de Brunswick, tuvo a Augusto II como hijo y a Antonio Ulrico como nieto, él mismo padre de Luis Rodolfo, que era el suegro del emperador Carlos VI de Habsburgo y abuelo materno tanto de la emperatriz María Teresa como del zar Pedro II.

El ducado de Brunswick, en manos de los Wolfenbüttel, fue anexionado por Napoleón I en 1807 al reino de Westfalia, pero recuperó su independencia en 1814. En 1820, Brunswick recibió una constitución pero en 1830, el duque Carlos II (hijo de Federico Guillermo, él mismo hijo de Carlos Guillermo Fernando de Brunswick, hijo de Carlos I, hijo de Fernando Alberto II, hijo de Fernando Alberto I, hijo de Augusto II, hijo de Enrique arriba), hostil a esta constitución, vio una revolución escapar y se vio obligado a huir. Fue reemplazado en 1830 por su hermano Federico-Augusto-Guillermo. A la muerte de este último en 1884 sin un heredero directo legítimo, estalló una crisis de sucesión que vio al ducado de Brunswick colocado por el emperador bajo la autoridad de los regentes Alberto de Prusia (r. 1885-1906) y luego Juan Alberto de Mecklemburgo-Schwerin (r. 1907-1913). En 1913, el ducado fue confiado a Ernesto Augusto III de Hannover, último soberano hereditario de Brunswick, nieto de Jorge V de Hannover, yerno del Kaiser Guillermo y descendiente directo de los Hannover, luego desaparecido en la debacle alemana de noviembre de 1918.

El ducado de Brunswick pasó a formar parte de la Unión Aduanera Alemana en 1842. Estaba ubicado entre los estados de Prusia, de Anhalt y de Hesse, con Brunswick como capital. Estaba dividido en seis distritos: Brunswick, Holzminden, Wolfenbüttel, Helmstedt, Gandersheim, Blankenburg, a los que habría que añadir el principado mediatizado de Oels en Silesia, propiedad privada del duque. El gobierno era monárquico y constitucional. El duque de Brunswick tenía dos votos en el Consejo Federal de la Confederación Alemana del Norte.
 
 Duques de Brunswick 
 1235-1252 : Otón el Niño (v. 1204-1252), primer duque de Brunswick;
 Otón IV de Brunswick (v. 1174-1218), emperador romano germánico de 1198 a 1218;
 Carlos Guillermo-Fernando de Brunswick (1735-1806), duque de Brunswick, general alemán;
 Federico Guillermo de Brunswick-Wolfenbüttel (1771-1815), duque de Brunswick, hijo del precedente;
 Carlos de Brunswick (1804-1873), duque de Brunswick, hijo del precedente;
 Guillermo (VIII) de Brunswick (1806-1884), duque de Brunswick, hermano del precedente;
 Helvis de Brunswick-Grubenhagen, que esposó en 1365 Jacobo de Lusignan, rey de Chipre ;
 Otón IV de Brunswick-Grubenhagen (1320-1399), esposo de Juana I de Nápoles ;
 Christian de Brunswick (1599-1626), obispo luterano de Halberstadt, aliado de Federico V del Palatinado durante la guerra de los Treinta Años

 Rama de Brunswick-Luneburgo 

 Augusto de Brunswick-Luneburgo (1579-1666) ;
 Juan Federico de Brunswick-Luneburgo (1625-1679) ;
 Ernesto Augusto de Brunswick-Luneburgo (1629-1698) ;
 Fernando de Brunswick-Luneburgo (1721-1792) ;

 Rama de Brunswick-Luneburgo-Celle 
Sofía Dorotea de Brunswick-Celle (1666-1726), madre del rey Jorge II de Gran Bretaña

 Rama de Brunswick-Wolfenbüttel 
 Carolina de Brunswick (1768-1821), esposa de Jorge IV del Reino Unido.

 Árboles genealógicos 
En los siguientes árboles genealógicos se usan las siguientes convenciones:

 Los árboles no son exhaustivos, y algunos hijos, sin relevancia política ni religiosa, no aparecen.
 En una línea por debajo de los gobernantes (en negrilla y versalita) aparecen entre paréntesis varias fechas que indican: año nacimiento-años gobierno (en negrilla)-año de fallecimiento; p.e.:, «(?-925-926'''-932)», hace refenecia a una persona nacida en fecha desconocida, que entre 925-926 fue gobernante y que falleció en 932). 
 —— Las líneas sólidas señalan los legítimos descendientes; 
 - - -  Las líneas de rayas señala un matrimonio;

Casa de los Welf

Antiguas casas de Brunswick-Luneburgo y Brunswick-Grubenhagen

Casas medias de Brunswick-Wolfenbüttel y de Brunswick-Luneburgo

Nuevas casas de Brunswick-Wolfenbüttel y Brunswick-Luneburgo

Véase también 
 Casa antigua de Güelf
 Casa de Este
 Casa de Hannover
 Brunswick-Lüneburg
 Güelfos y gibelinos
 Condado de Brunswick

Notas

Enlaces externos 

 

 Página oficial (en alemán)